Pip steht für:
 Pip (Forex), Percentage in points, Kursänderung im Devisenhandel
 Pip (Python), Installationsprogramm
 Pip International, deutschsprachiges erotisches Comicmagazin (1971–1973)
 The Pip, Spitzname eines Zahlensenders in der russischen Stadt Rostow am Don

PiP steht als Abkürzung für:
 Picture in Picture, englisch für Bild im Bild
 Pin in Paste, andere Bezeichnung für die Through Hole Reflow Technology (THR), siehe Through Hole Technology #THT-Reflow-Technologie

 PIP steht als Abkürzung für:
 PIP-Service, Price-Improvement-Service, Dienstleistung für die Abwicklung von außerbörslichen Kommissionsgeschäften 
 PIP2, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat
 Paediatric Investigation Plan, siehe Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel #Verpflichtung zur Durchführung von Kinderstudien
 Państwowa Inspekcja Pracy, Staatliche Arbeitsinspektion in Polen
 Partido Independentista Puertorriqueño, Puerto Rican Independence Party, sozialdemokratische Partei
 Poly Implant Prothèse, liquidierter Hersteller von Silikonimplantaten
 Prolactin-induziertes Protein
 Proximales Interphalangealgelenk, das Finger- oder das Zehenmittelgelenk

Siehe auch:
 Pip-Kliffs (Grahamland, Antarktika)
 So Pip (Thai-Streichinstrument)
 Piep (Prielsystem vor der Dithmarscher Küste)
 PIPS (Begriffsklärung)
 Pipp (Begriffsklärung)

Abkürzung